Colovic ist der Name von:

 Alexandar Colovic (* 1976), mazedonischer Schachspieler
 Laura Flessel-Colovic (* 1971), französische Fechterin und Olympiasiegerin
 Slobodanka Čolović (* 1965), jugoslawische Mittelstreckenläuferin